Кяпсни — топоним в Белоруссии:
 Кяпсни — деревня, Друевский сельсовет Браславского района Витебской области
 Кяпсни — деревня, Друйский сельсовет Браславского района Витебской области